Ha rappresentato la  nei tornei di pallanuoto ai Giochi di .

Voci correlate
Pallanuoto ai Giochi della VIII Olimpiade

Collegamenti esterni